В 1997 году Россия уступила лидерство США по количеству запусков ракет космического назначения. Доля России в космических запусках составила 32,5 %.

Список космических запусков России в 1997 году

Статистика 
Количество запусков: 29
Успешных запусков: 27

Запуски по странам мира

См. также 
 Список космических запусков в 1997 году
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 
 Энциклопедия «Космонавтика» А.Железняков. Хроника освоения космоса